Чемпіонат Польщі з хокею 2023 — 88-ий чемпіонат Польщі з хокею, чемпіонат стартував 9 вересня 2022 року.

Учасники чемпіонату

Попередній етап

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Польська Екстраліга на eliteprospects.com 
 Профіль на eurohockey 

Польська Екстраліга з хокею
Польща
Польща
Хокей
Хокей